Lovas le lahko:    
 Lovas, naselje na Hrvaškem
 Lovas, naselje na Madžarskem